

Cinema 
 9/11 – film del 2002 diretto da Jules Naudet, Gédéon Naudet e James Hanlon
 11 settembre: Senza scampo (9/11) – film del 2017 diretto da Martin Guigui

Pagine correlate 
 Attentati dell'11 settembre 2001